Tysk kejser kan henvise til

 Tysk-romersk kejser,  kejsertitlen i Det tysk-romerske Rige (962-1806)
 Tysk kejser (Tyske Kejserrige), kejsertitlen i Kejserriget Tyskland (1871-1918)